Griselles, commune française de la Côte-d'Or.
 Griselles, commune française du Loiret.

Voir aussi 
 Démographie de Griselles

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France